C84 steht für:
 Fullerene, eine chemische Strukturform
 Caldwell 84, ein offener Sternhaufen aus dem Caldwell-Katalog

C84